«Состяза́ние» (; ) — чёрно-белый фильм режиссёра Булата Мансурова по мотивам повести Н. Сарыханова «Шукур-бахши». Дипломная работа режиссёра, сделавшая туркменское кино известным во всём мире

Сюжет 
Прославленный туркменский музыкант Шукур узнаёт, что его брат попал в плен к персидскому хану. Его туркменские соратники готовят военный набег, чтобы освободить брата Шукура, но Шукур отправляется к хану один со своим дутаром. Хан устраивает состязание в игре на дутаре между Шукуром и своим придворным музыкантом Гуламом, пообещав освободить брата Шукура в случае его победы.

В ролях

Награды 
1964 — Смотр-конкурс кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана (диплом — Булат Мансуров).
1992 — Международная премия Туркменистана им. Махтумкули (Ходжакули Нарлиев).

Примечания

Ссылки 
 
 «Состязание» в Энциклопедии отечественного кино
 История «Туркменфильма» и современный туркменский кинематограф

Фильмы СССР 1963 года
Фильмы Булата Мансурова
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Туркменфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Историко-культурное наследие Туркменистана